Cette page regroupe toutes les lieux (notamment les planètes) de la série de bande dessinée Valérian et Laureline créée par Pierre Christin, scénariste, Jean-Claude Mézières, dessinateur et Evelyne Tran-Lê, coloriste.

Alflolol 
La planète Alflolol (aussi appelée Technorog par les Terriens) a été créée dans l'album Bienvenue sur Alflolol dont elle est l'un des lieux centraux.

Forêt d'Aurelaune 
Description
La forêt d'Arelaune est un lieu triste et effrayant. Les paysans des alentours y vont peu, et à raison. Au plus profond de la futaie, les arbres deviennent géants et aucune lumière ne parvient au sol. Lorsque Laureline coupe des feuilles, les quelques rayons qui percent font jaillir des fleurs géantes.

L'un des dangers de la forêt se présente sous la forme des feuilles mortes démesurées qui jonchent le sol. Valérian s'endort dans l'une d'elles : au matin, la feuille s'est recroquevillée et durcie, et il ne peut en sortir ni atteindre son épée.

Création et apparitions
La forêt d'Arelaune a été créée dans l'album Les Mauvais Rêves dont il est l'un des lieux centraux. Elle n'a ensuite pas évolué dans son apparence.

À la poursuite de Xombul, qui a plongé Galaxity dans le chaos, Valérian doit entrer dans la forêt d'Arelaune. Il y est sauvé par Laureline, alors une simple sauvageonne, et découvre le château de l'enchanteur Albéric le Vieil, où Xombul éprouve ses nouveaux sortilèges en prévision de son retour à Galaxity.

La forêt d'Arelaune réapparaît dans Les habitants du ciel. Laureline s'y réinstalle pour écrire l'atlas et se remémore la vie qu'elle y a brièvement menée en tant que licorne.

Malka 
Malka est une ville féministique radicale sur la planète Zahir. Il est régné par la Reine Klopka. L'ennemi héréditaire de Malka est Valsennar.

Malka a été créé dans l'album Le Pays sans étoile dont il est l'un des lieux centraux.

Point Central 
Point central a été créé dans l'album L'Ambassadeur des Ombres dont il est le décor unique, si l'on excepte un détour spatio-temporel par la Planète des Ombres.

Il s'agit d'une gigantesque station spatiale composite où toutes les races du cosmos viennent commercer, parlementer, apprendre, enseigner. C'est aussi le seul centre diplomatique universel.

La grande révélation de l'album l'Ambassadeur des Ombres porte sur les origines de Point Central. La race des Ombres, qui avait bâti sa première cellule au carrefour des routes spatiales, a fini par se retirer des affaires du monde, mais elle surveille toujours Point Central pour empêcher l'hégémonie d'une seule race. En effet, Point Central accueille les ambassades de toutes les races du cosmos, dans la grande Salle des Ecrans.

Au début de l'album, Point Central est un fouillis organisé où règne la corruption. Comme le dit le colonel Diol, qui accompagne Laureline, seuls les Zools, cette race désespérément honnête,  apatride et muette, entretiennent les infrastructures communes, dont le réseau de communications, « mais ils ne comptent pas ». Galaxity compte imposer sa loi en prenant les ambassadeurs et leurs cellules en otages.

À la fin de l'album, les Zools prennent le pouvoir par surprise, dans le but d'éliminer la corruption et de faire de Point Central leur vraie patrie. La Terre est bannie. Ce « nouvel ordre moral » n'empêche pas l'hypocrisie, comme on le voit dans Otages de l'Ultralum : le calife d'Iksaladam y joue les pères éplorés tandis que les ambassadeurs réunis déplorent cette « tragédie »... qui menace leur précieux approvisionnement en carburant ultraluminique.

On apprend dans Sur les frontières que la cellule terrienne n'a pas été détruite : à la place, on l'a reléguée dans un coin de Point Central qui sert de « cimetière » aux civilisations déchues. Jal, qui ne voulait pas admettre la perte de Galaxity, s'y retire en ermite.

Autres lieux, classés par ordre alphabétique 
  de l'étoile double d'Arcturus
 Forêt d'Ananil
 Astéroïde du Maître
 Auberge-relais du 
 Bar du relais spatio-temporel
 Bourgnouf (planète)
 Château d'Albéric
 Grande Cuisine
 Filène
 Flugil (planète)
 Galaxity
 Glam (planète)
 Krahan (planète)
 Macy's store
 Magnetocéan
 Maison-musée de Xombul
 Maison de la sagesse
 Malamum (planète)
 Manadil (planète)
 Marais dormeur
 Mégacadémie
 Mintel (planète)
 Murmyl (planète)
 Palais des rêves
 Planète sans nom
 Rubanis (planète)
 Grande Salle des écrans
 Grande Salle des ordinateurs
 Service des rêves
 Service Spatio-Temporel
 Simius (planète)
 Simlane (planète)
 Slomp (astéroïde)
 Station spatiale 2001
 Syrte-la-Magnifique (système planétaire)
 Ukbar (système planétaire)
 Valsennar
 Zahir (monde)

Notes et références 

 01
Lieu dans la science-fiction